Dit is een lijst van planetoïden 119101-119200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119101 - || 2001 OG47 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119102 - || 2001 OB49 || 16 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119103 - || 2001 OM51 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119104 - || 2001 ON53 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119105 - || 2001 OM56 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119106 - || 2001 OU56 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119107 - || 2001 OX56 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119108 - || 2001 OC64 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119109 - || 2001 OZ64 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119110 - || 2001 OT70 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119111 - || 2001 OK71 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119112 - || 2001 OV75 || 25 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119113 - || 2001 OE77 || 28 juli 2001 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 119114 - || 2001 OY77 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119115 - || 2001 OJ80 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119116 - || 2001 OB81 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119117 - || 2001 OB82 || 26 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119118 - || 2001 OG85 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119119 - || 2001 OP86 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119120 - || 2001 OM87 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119121 - || 2001 OD88 || 20 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119122 - || 2001 OU89 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119123 - || 2001 OQ90 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119124 - || 2001 OB99 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119125 - || 2001 OW99 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119126 - || 2001 OK101 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119127 - || 2001 OT101 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119128 - || 2001 OY101 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119129 - || 2001 OL111 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119130 - || 2001 OT111 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119131 - || 2001 PN || 1 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119132 - || 2001 PS1 || 8 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119133 - || 2001 PX1 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119134 - || 2001 PA5 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119135 - || 2001 PZ9 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119136 - || 2001 PC12 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119137 - || 2001 PF12 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119138 - || 2001 PS15 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119139 - || 2001 PY17 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119140 - || 2001 PS24 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119141 - || 2001 PX25 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119142 - || 2001 PL27 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119143 - || 2001 PX27 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119144 - || 2001 PH32 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119145 - || 2001 PS41 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119146 - || 2001 PQ45 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119147 - || 2001 PF47 || 14 augustus 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 119148 - || 2001 PS49 || 14 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119149 - || 2001 PY55 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119150 - || 2001 PR60 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119151 - || 2001 PW61 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119152 - || 2001 PB63 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119153 - || 2001 QH3 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119154 - || 2001 QS3 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119155 - || 2001 QJ7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119156 - || 2001 QM7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119157 - || 2001 QH9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119158 - || 2001 QX21 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119159 - || 2001 QX22 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119160 - || 2001 QT23 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119161 - || 2001 QB24 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119162 - || 2001 QD26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119163 - || 2001 QX26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119164 - || 2001 QJ37 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119165 - || 2001 QJ38 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119166 - || 2001 QJ39 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119167 - || 2001 QX39 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119168 - || 2001 QK42 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119169 - || 2001 QM47 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119170 - || 2001 QO48 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119171 - || 2001 QH49 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119172 - || 2001 QJ49 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119173 - || 2001 QL49 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119174 - || 2001 QR51 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119175 - || 2001 QU53 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119176 - || 2001 QS55 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119177 - || 2001 QN61 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119178 - || 2001 QW66 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119179 - || 2001 QM67 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119180 - || 2001 QN68 || 20 augustus 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 119181 - || 2001 QX68 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119182 - || 2001 QZ80 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119183 - || 2001 QV82 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119184 - || 2001 QK87 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119185 - || 2001 QJ88 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119186 - || 2001 QM93 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119187 - || 2001 QA94 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119188 - || 2001 QO97 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119189 - || 2001 QO102 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119190 - || 2001 QC104 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119191 - || 2001 QO104 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119192 - || 2001 QM106 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119193 - || 2001 QH108 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119194 - || 2001 QH109 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (119195) Margaretgreer || 2001 QF111 || 25 augustus 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 119196 - || 2001 QZ112 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119197 - || 2001 QU118 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119198 - || 2001 QN121 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119199 - || 2001 QP121 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119200 - || 2001 QV124 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten